pseudoniem van Jan Arnald, een Zweeds misdaadauteur
 Arne Dahl (televisieserie), een serie gebaseerd op de boeken van bovenstaande auteur